Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Барбара Шетт.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Яну Новотну з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Яна Новотна (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Патті Шнідер (півфінал)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Руксандра Драгомір (1-ше коло)
  Барбара Паулюс (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1998
WTA Hamburg